Freifläche steht für:
 Freifläche (Flächennutzung), unbebaute Fläche, die Zwecken eines Gebäudes untergeordnet ist 
 Urbaner Freiraum, in der Raumplanung die unverbauten Flächen im Siedlungsgebiet
 Freifläche (Luftfahrt), eine sich an die Startbahn anschließende freie Fläche
 Photovoltaik-Freiflächenanlage, Photovoltaikanlage, die ebenerdig auf einer freien Fläche aufgestellt ist 
 Freifläche (Spanen), beim Schneidwerkzeugen die Fläche, die der Spanfläche gegenüberliegt 

Siehe auch:
 Freiraum